Purschian ist der Familienname folgender Personen:

 Doramaria Purschian (1890–1972), deutsche Grafikerin und Kunstmalerin
 Ernst Purschian (1856–1931), deutscher Ingenieur
 Otto Purschian (1858–1904), deutscher Theaterschauspieler, -regisseur und -intendant